Pedro Homem Pimentel de Noronha (Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores, 14 de Maio de 1795 - ?) foi um militar português foi Capitão das Ordenanças na cidade de Angra do Heroísmo, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado no Monte Brasil.

Bibliografia
 Nobiliário da ilha Terceira de Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, 2ª Edição Volume II, edit. 1944.

Naturais de Angra do Heroísmo
História dos Açores
Nobres de Portugal
Militares dos Açores